Сезон «Реал Бетіс» 2019-2020 - 112-й за ліком сезон футбольного клубу Реал Бетіс і його 5-й підряд сезон у найвищій лізі іспанського футболу. Охоплює проміжок часу від 1 липня 2019 до 30 червня 2020 року. Реал Бетіс взяв участь у Ла-Лізі та Копа-дель-Рей.

Гравці 
.

Резервна команда

В оренді в іншому клубі

Трансфери

Прийшли

Пішли

Передсезонні та товариські матчі

Змагання

Усі турніри

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Підсумки загалом

Підсумки за туром

Матчі 
Розклад матчів Ла-Ліги оголошено 4 липня 2019 року.

Копа-дель-Рей

Статистика гравців

Матчі та голи 
Востаннє оновлено по завершенні сезону.

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Воротарі

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Захисники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Півзахисники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Гравці, що в цьому сезоні виходили на поле, або мали номер у складі, але потім полишили клуб назовсім або в оренду

|-
|}

Нотатки

Примітки 

Сезони «Реал Бетіс»
Реал Бетіс